Василий Перовский: Перовский, Василий Алексеевич (1795—1857) — военачальник, граф, друг В. А. Жуковского, мемуарист, генерал-губернатор Оренбургского края.
 Перовский, Василий Васильевич (1876—1944) — учёный-лесовод.
 Перовский, Василий Львович (1850 — после 1930) — участник кружка чайковцев, политкаторжанин.